Tatham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tatham (1854–1939), US-amerikanischer Fechter
 Julie Tatham (1908–1999), US-amerikanische Jugendbuchautorin
 Reidun Tatham (* 1978), kanadische Synchronschwimmerin
 Simon Tatham (* 1977), englischer Programmierer
 Tamara Tatham (* 1985), kanadische Basketballspielerin
 Wilfrid Tatham (1898–1978), britischer Leichtathlet